Super Desafio de Basquete pode ser:

 Super Desafio BRA Adulto Masculino de Basquete - evento de 2014, que reuniu as seleções masculinas do Brasil, de Angola e da Argentina.
 Super Desafio BRA de Basquete - evento de 2015, que reuniu as seleções masculinas do Brasil, da Argentina  do Uruguai.

Desambiguação